

Persone
 Benito Nardone Cetrulo (1906-1964) – politico uruguaiano, presidente del Consiglio Nazionale di Governo dell'Uruguay
 Carmine Nardone (1947) – politico e docente italiano
 Giorgio Nardone (1958) – psicologo e psicoterapeuta italiano
 Mario Nardone (1915-1986) – poliziotto italiano
 Michael Nardone (1967) – attore britannico
 Olga C. Nardone (1921-2010) – attrice statunitense 
 Peter Nardone (1965) – contraltista, organista, direttore di coro e compositore britannico
 Tatjana Nardone (1990) – attrice italiana

Altro 
 Il commissario Nardone – serie televisiva italiana ispirata alla vita del commissario Mario Nardone